Orel puede referirse a:

 Oriol, ciudad de Rusia, transliterada  del ruso como Orel.
 Orel (Chrudim), localidad del distrito de Chrudim en la región de Pardubice, República Checa.
 Orel (nave espacial), proyecto a cargo de la Agencia Espacial Federal Rusa para desarrollar una nueva generación de naves espaciales.
 Laurus nobilis, arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las lauráceas conocido como laurel u orel.